Das Toray Pan Pacific Open 2013 war ein Damen-Tennisturnier in Japans Hauptstadt Tokio. Das Hartplatzturnier der Kategorie Premier war Teil der WTA Tour 2013 und fand vom 20. bis 28. September 2013 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das Toray Pan Pacific Open 2013 wurde vom 20. bis 21. September 2013 ausgetragen. Ausgespielt wurden acht Plätze im Einzel zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 
 

WTA Tour 2013
Tennisturnier in Kōtō